Anairë is een personage uit het legendarium van J.R.R. Tolkien maar ze komt niet voor in de Silmarillion.

Ze is de vrouw van Fingolfin en de moeder van Turgon, Argon, Fingon en Aredhel. Ook al was ze van de Noldor, toch ging ze niet mee met haar man en kinderen naar Midden-Aarde, maar ze bleef bij Eärwen, met wie ze heel goed bevriend was, in Aman.

Airë betekent in het Nederlands: hemels.

Huis van Finwë 

Anaire